Квачадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Квачадзе, Александр Сиоевич (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Квачадзе, Владимир Евсеевич (1904—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Квачадзе, Давид Иванович (род. 1951) — советский грузинский боксёр.
 Квачадзе, Зинаида Арсеньевна (1921—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.